Локман (Locman; Lokman; Lockman):

 Локман (XI век до н. э.) — древний мудрец-баснословец, почитаемый в исламе как праведник.

Фамилия 
 Локман, Моника (род. 1978) — ирландская прима-балерина.

См. также 
 Дыра Локмана